Le nom Clanton peut désigner des lieux, réels ou de fiction, ou des personnes.

Toponyme
 Clanton, ville de l'Alabama

Fiction
 Clanton dans le Mississippi, ville imaginaire présente dans plusieurs livres de John Grisham

Patronyme
 Une famille de cow-boys éleveurs de bétail, impliquée dans la célèbre fusillade de OK Corral, en 1881 aux États-Unis:
Joseph Isaac, dit Ike, Clanton (1847-1887)
  (1938-), chanteur américain.